Daksa, najmanji otočić iz skupine Elafitskih otoka, kod Dubrovnika.
 Svjetionik Otočić Daksa, svjetionik na otoku
 Pokolj na otoku Daksi, listopad 1944.
 P/B Daksa, parobrod
 Daksha, u hinduističkoj mitologiji, jedan od sinova boga Brahme